Le Siam est un ancien pays d'Asie, maintenant la Thaïlande.
 La courge de Siam (Cucurbita ficifolia Bouché) est une plante de la famille des Cucurbitacées, cultivée comme plante potagère pour son fruit comestible à maturité.
 Le crocodile du Siam (Crocodylus siamensis Schneider, 1801) est une espèce de crocodile pouvant atteindre les 3 mètres de long, beaucoup plus rarement 4 mètres.
 L'Ancien Siam est un musée en plein air d'histoire situé en Thaïlande.
 Le lycée Ker Siam (en breton Village de Siam), est aujourd'hui un secteur du lycée La fontaine des eaux de Dinan.

 Siam, le nom d'un éléphant d'Asie qui fut l'un des animaux fétiches du zoo de Vincennes. 

Sciences et techniques
 Le Salon des industries de l'automation, des microtechniques et de la sous-traitance s'abrévie par SIAMS.
 SIAM est l'acronyme de l'association de mathématiques appliquées américaine Society for Industrial and Applied Mathematics.
 SIAM Journal on Scientific Computing, revue bimestrielle internationale pour les problèmes de calcul scientifique.

Voir aussi